Wayne Davis peut désigner :
 Wayne C. Davis II (1991-), un athlète américano-trinidadien ;
 Wayne Davis, un personnage fictif du feuilleton Desperate Housewives, premier mari de Katherine Mayfair.